Jütting ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter H. Jütting (* 1943), deutscher Sportwissenschaftler, Pädagoge und Hochschullehrer
 Hans Jütting (1909–1999), deutscher Manager und Mäzen
 Henrike Jütting (* 1970), deutsche Schriftstellerin
 Johannes Jütting (* 1966), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Wübbe Ulrichs Jütting (1825–1890), deutscher Schriftsteller und Pädagoge